Людвиг Ренн (, настоящее имя Арнольд Фридрих Фит фон Гольсенау (Arnold Friedrich Vieth von Golßenau); ,  — , ) — немецкий писатель.

Отец Людвига Ренна был профессором математики и воспитателем при саксонском королевском дворе.
 1910 г. карьера офицера в 1-м королевском саксонском лейб-гренадерском полку № 100. В Первой мировой войне (1914—1918) Ренн воевал на Западном фронте.
 1928 г. вступил в Коммунистическую партию Германии, отказался от дворянского титула и сменил имя на Людвиг Ренн.
 1929—1930 г. путешествие в СССР
 1932—1935 г. следственный изолятор, «защитное заключение», потом тюрьма
 1936 г. командир батальона «Эрнст Тельманн» и начальник штаба XI Интернациональной бригады в Гражданской войне в Испании.
 1940-46 г. эмиграция в Мексику, в 1947 г. возвращение в Германию, поселился в восточной зоне (впоследствии ГДР), вступил в СЕПГ.
 С 1952 г. выступал как писатель, публиковал военно-исторические и политические статьи, путешествия и биографии, а также детские книги.

Сочинения 
 1928: «Война»,
 1930: «После Войны»,
 1944: «Дворянство в падении»,
 1955: «Испанская война»

Примечания

Ссылки 
 
 Литературная энциклопедия
 Энциклопедия Третьего рейха
 Войны 

Офицеры Германии
Участники Первой мировой войны (Германия)
Бойцы интербригад
Члены Коммунистической партии Германии
Члены Социалистической единой партии Германии
Писатели Германии
Писатели XX века
Коммунисты Германии
Иммигрировавшие в Мексику из Германии
Литераторы, известные под псевдонимами
Похороненные на кладбище Фридрихсфельде